Ме́глино — озеро в юго-восточной части Новгородской области.

Площадь озера 24,2 км². Высота над уровнем моря — 165,5 м. Берега отлогие, крутые, песчано-галечные (на западном берегу — торфяные). Дно котлованное, волнистое, чистое, песчаное, есть каменные гряды.

В Меглино впадает река Бродская, вытекают реки Меглинка (бассейн Мологи и Волги) и Канава (бассейн Увери, Волхова, Невы). Последняя соединяет его с озером Островенским.

Меглино протокой соединено с озером Бродская Лахта площадью в 9,4 км².

Озеро Меглино расположено на границе Мошенского и Пестовского районов Новгородской области. Это крупнейший водоём в окру́ге. Близлежащая территория носит неофициальное название Меглинское поозёрье.

Примечания

Литература 
 

Бассейн Увери
Бассейн Меглинки (притока Мологи)
Озёра Новгородской области
Водные объекты Мошенского района
Пестовский район